Scattergood ist der Familienname folgender Personen:

 Polly Scattergood (* 1986), englische Sängerin und Komponistin
 Rob Scattergood, kanadischer Schauspieler